La Supercoupe de Malte est une compétition annuelle de football opposant le champion de Malte et le vainqueur de la coupe de Malte.

Cette compétition a été créée en 1985.

Histoire

Palmarès

Vainqueurs

Bilan

Statistiques 
 Plus grand nombre de victoires consécutives : Le Birkirkara FC remporte 5 victoires consécutives entre 2002 et 2006.
 Plus grand nombre de participations à une finale : Le Valletta FC a participé 19 fois à la finale de la compétition.

 Victoire la plus large en finale : 3 buts d'écarts.
 Hamrun Spartans FC 3-0 Valletta FC en 1987.
 Valletta FC 3-0 Sliema Wanderers FC en 1990.
 Floriana FC 4-1 Valletta FC en 1993.
 Valletta FC 5-2 Birkirkara FC en 1997.
 Sliema Wanderers FC 3-0 Birkirkara FC en 2000.
 Birkirkara FC 3-0 Sliema Wanderers FC en 2005.
 Valletta FC 3-0 Floriana FC en 2011.

 Plus grand nombre de buts marqués en finale : 7 buts. 
 Valletta FC 5-2 Birkirkara FC en 1997.

 Clubs ayant perdu une finale sans jamais en avoir gagné : 
 Balzan FC (Deux finales perdues).
 Marsaxlokk FC (Une finale perdue).
 Zurrieq FC (Une finale perdue).

Voir aussi

Liens externes 
 

Compétition de football à Malte
Malte